DE9 steht für:

 eine weit verbreitete Bauform eines Steckersystems für Datenverbindungen; siehe D-Sub
 1999 DE9, ein Transneptunisches Objekt

 

DE0009